Lanaria lanata (L.) T.Durand & Schinz – gatunek roślin jednoliściennych z monotypowego rodzaju Lanaria W. Aiton i także monotypowej rodziny Lanariaceae H. Huber ex R. Dahlgren. Gatunek ten występuje tylko na południowym krańcu Afryki, w Kraju Przylądkowym. Są to wieloletnie geofity ryzomowe, zasiedlające Fynbos. Liczba chromosomów 2n = 36.

Morfologia 

 Pęd podziemny Krótkie, pionowe kłącze.

 Liście Liście odziomkowe, położone w dwóch rzędach lub skrętolegle. Blaszki liściowe równowąskie, pochwiaste u nasady, równolegle unerwione.

 Kwiaty Kwiaty zebrane w gęstą baldachogroniastą wiechę. Okwiat pojedynczy, sześciolistkowy. Listki okwiatu położone w dwóch okółkach, w dolnej połowie rurkowato zrośnięte, gęsto owłosione odosiowo, kasztanowate lub purpurowe doosiowo. Pręciki o nitkach częściowo zrośniętych z listkami okwiatu. Zalążnia trójkomorowa, dolna. Miodniki obecne. Szyjka słupka nitkowata, zakończona główkowatym znamieniem. W każdej komorze zalążni z osiowych łożysk powstają 2 zalążki, przy czym tylko jeden zalążek z zalążni się rozwija. 

 Owoce Jednonasienna torebka. Nasiona lśniące, czarne.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

Przypisy 

Szparagowce